Список авиакомпаний Эстонии, имеющих сертификат действующего эксплуатанта Управления безопасности гражданской авиации Эстонии

См. также 
 Список авиакомпаний с запретом на полёты в страны Евросоюза

Ссылки 

https://airlinehistory.co.uk/location/europe/estonia/

Списки:Авиакомпании
Списки:Эстония